Potimirim är ett släkte av kräftdjur. Potimirim ingår i familjen Atyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Potimirim